ARA Guardia Nacional es el nombre de los siguientes buques de vapor:

 el Guardia Nacional (1859);
 y el ARA Guardia Nacional (1898).

Guardia Nacional